Sr oder Sr. steht als Abkürzung für:

 Strontium, chemisches Element
 Strouhal-Zahl, Strömungsmechanik
 Soror, (Ordens-)Schwester, siehe Ordensschwester

sr steht für:
 .sr, Top-Level-Domain von Suriname
 serbische Sprache, nach ISO 639-1
 Steradiant, SI-Einheit für den Raumwinkel
 Senior als Namenszusatz, siehe Namenszusatz #Senior

SR steht für:
 SR (Programmiersprache), Synchronizing Resources
 Saarländischer Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Sender
 Sarkoplasmatisches Retikulum, Zellorganell, siehe Endoplasmatisches Retikulum #Sarkoplasmatisches Retikulum (Glattes Retikulum, SR)
 U-Bahnhof Scharfreiterring, Nürnberg
 Saudi-Riyal, Währung Saudi-Arabiens
 Seychellen-Rupie, amtliche Währung der Republik der Seychellen
 Shake Reduction, Vorrichtung zur optischen Bildstabilisierung in digitalen Fotoapparaten
 Simsonroller, siehe Simson (Unternehmen)#1945–1990
 Sinusrhythmus, der regelmäßige Herzschlag des Menschen
 Southern Railway (Großbritannien), ehemalige Bahngesellschaft
 Southern Railway, Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft, siehe Indian Railways #Regionalgesellschaften
 Southern Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways
 Staff Responsible, Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Strada regionale, Straßenkennzeichnung in Italien, siehe Strada provinciale
 Suriname, Ländercode nach ISO 3166-1
 Sustained Release, verlangsamte Freisetzung eines Arzneistoffes, siehe Retard
 Sveriges Radio, öffentlich-rechtlicher Hörfunkbetreiber in Schweden
 Swissair, frühere schweizerische Fluggesellschaft, als ICAO-Code
 Systematische Rechtssammlung, Systematische Sammlung des Bundesrechts, Schweiz

Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Straubing-Bogen, Deutschland
 Steyr in Österreich
 Freies Gemeindekonsortium Syrakus in Italien
 Strumica (Stadt), Mazedonien
 Śląskie-Rybnik in Polen für die kreisfreie Stadt Rybnik
 Kreis Saranda in Albanien (auslaufend)
 Schwarzburg-Rudolstadt, bis 1920 bestehendes Fürstentum in Thüringen

SR steht für:
 radikalische Substitution, Reaktionsmechanismus der organischen Chemie

S & R steht für:
 S & R Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Abkürzung